Żółtaczka – szereg chorób roślinnych, których wspólnym objawem jest żółkniecie liści, chloroza
 Żółtaczka – objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu
 Żółtaczka – potoczne określenie wirusowego zapalenia wątroby